Simeone I di Bulgaria
Simeone II di Bulgaria